Michel Tureau (né en 1938), acteur et scénariste français ;
 Sybille Tureau, actrice française, fille du précédent.